Anpassung steht für:

 Anpassung von Lebewesen an eine veränderte Umwelt, siehe evolutionäre Anpassung 
 individuelle Anpassung an gesellschaftliche Verhaltensmuster, siehe Sozialisation
 Klimaanpassung, siehe Anpassung an die globale Erwärmung
 Anpassung (Elektrotechnik), Veränderung einer elektrischen Größe bei der Kopplung von Bauteilen
 mathematische Anpassung von Messdaten an ein Modell oder eine Funktion, siehe Ausgleichungsrechnung
 Anpassung (Montanindustrie), sozialverträglicher Stellenabbau in der Steinkohleförderung
 Anpassung (Betriebswirtschaftslehre), die Umstellung eines Unternehmens auf wirtschaftliche Veränderungen 
 Sprecheranpassung in der Phonetik
Siehe auch:
 Adaption
 Anpassungsfähigkeit